Shuiquan Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shuiquan (socken i Kina, Shanxi), 
 Shuiquan (socken i Kina, Heilongjiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar